Дельсарт — фамилия. Известные носители:

 Дельсарт, Жан Фредерик (1903—1968) — французский математик.
 Дельсарт, Жюль (1844—1900) — французский виолончелист. 
 Дельсарт, Франсуа (1811—1871) — французский певец, вокальный педагог и теоретик сценического искусства.